Королевская площадь — площадь в честь королей:

Пляс-Рояль или Рояль во франкоговорящих странах 
 Площадь Вогезов в Париже, первоначально называвшаяся Королевской (пляс Рояль).
 Королевская площадь (Брюссель)
 Королевская площадь (Монреаль)
 Королевская площадь (Нант)
 Королевская площадь (Квебек)
 Королевская площадь (Реймс)

Кёнигсплац в немецкоговорящих странах 
 Кёнигсплац в Аугсбурге
 Кёнигсплац, современная площадь Республики в Берлине
 Кёнигсплац в Мюнхене
 Кёнигсплац в Касселе

См. также 
 Королевская площадь в Барселоне
 Королевская аллея
 Королевская дорога (значения)